Кения принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в третий раз за свою историю. Уилсон Кипругут выиграл первую олимпийскую медаль для Кении.

Бронза 
Лёгкая атлетика, мужчины, 800 метров — Уилсон Кипругут.

Результаты соревнований

Бокс

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

Парусный спорт

Стрельба

Хоккей на траве 

1. Алоизиус Эдвард Мендонса (нападающий)

2. Амар Сингх Мангат (нападающий)

3. Энтони Керобино Вас (защитник)

4. Автар Сингх Сохал (защитник, капитан)

5. Эдгар Симон Фернандес (нападающий)

6. Эгберт Кармо Фернандес (нападающий)

7. Хилари Джон Фернандес (нападающий)

8. Джон Левон Симонян (вратарь)

9. Кирпал Сингх Бхардвай (защитник)

10. Кришан Кумар Аггарвал (полузащитник)

11. Лео Чириако Фернандес (нападающий)

12. Рейнольд Энтони Д’Соуза (нападающий)

13. Самад Хан (?)

14. Сантох Сингх Матару (полузащитник)

15. Сауди Андре Джордж (вратарь)

16. Сильвестер Фернандес (полузащитник)

17. Сурджит Сингх Панесар (полузащитник)

18. Теджпаркаш Сингх Брар (нападающий)

Менеджер — А. Ф. Д’Соуза. Тренер — Хардиал Сингх Кулар.

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Kenya at the 1964 Tokyo Summer Games 

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года